Comari é um dos maiores sub bairros de Campo Grande da cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, Brasil.

Está situado a cerca de 43 quilômetros do Centro, pela via férrea saltando-se na Estação de Campo Grande, da Estrada de Ferro Central do Brasil, ou 48 quilômetros por via rodoviária (via Avenida Brasil e Estrada do Mendanha), concebido pelo engenheiro e construtor Joaquim Júlio de Proença na década de 1940, com base em um arruamento aprovado no ano de 1936 pela Prefeitura do então Distrito Federal.

Nome 

Comari, também era conhecido como Vila Comari. É conhecido por outros como INPS (Devido o posto médico do INSS) e alguns moradores de Campo Grande também o chamam erroneamente de "Comarim". O nome correto é "Comari" em língua indígena designa um tipo de pimenta nativa, talvez abundante na localidade.

Composição 

Compõe em sua parte central por um morrete que atinge a cota 34 na Praça Major Vieira de Melo.
A área era originalmente uma fazenda de exploração de carvão. Foi servida pela extinta empresa de bondes elétricos de Campo Grande, de 1917 até 1968, e tinha como acesso principal a Estrada do Monteiro, da qual subia um rua com seu nome. "Comari" em língua indígena designa um tipo de pimenta nativa, talvez abundante na localidade.

O bairro tinha uma concepção exclusivamente residencial com um comércio em torno da praça. Era muito arborizado, com árvores frondosas em todas as ruas, nos quintais das casas e principalmente na praça, sendo que a partir dos anos 90, muitas ruas perderam sua vegetação - Um espaço fechado foi construído para se tornar um clube social dos moradores. Esse clube era administrado por uma administração eleita pelos próprios moradores e os eventos eram patrocinados pelos próprios moradores com a compra dos convites. Esse clube teve vários períodos de ascensão e declínio - haja vista que dependia da iniciativa dos próprios moradores em administrá-lo. Ainda há moradores do bairro que que participaram desses antigos eventos sociais, destacando-se os bailes dançantes e os bailes de carnaval.

Em 1972, o clube dos moradores cedeu espaço para o antigo SANDU estabeleceu um pequeno posto médico no local que mais tarde foi incorporado a rede de PAMs do INAMPS, ganhando inclusive uma útil pequena emergência, desativada no final dos anos 1980. Dez anos mais tarde o posto foi municipalizado com a criação do SUS. Sua arquitetura, simples mas elegante, baseada em linhas retas e arcos, transformou a praça central e a escola João Proença em verdadeiros marcos da arquitetura de sua época, mas hoje, infelizmente, este estilo está bastante comprometido por intervenções desastrosas da comunidade e de administrações passadas do PAM.

A área originalmente era uma "ilha" urbana cercada de densa mata, destruída nos fins dos anos 1960, para a construção de vários loteamentos, que ao bairro acabaram por se incorporar. Hoje o bairro é bastante habitado e movimentado, mas ainda dependente das atividades em torno do posto de saúde.

O que era antes um bairro modelo, hoje se tornou um bairro atrasado. Os loteamentos que foram se incorporando ao longo dos anos, se organizou e hoje possuem aparelhos sociais mais adequados aos padrões de qualidade de vida modernos. Mesmo tendo um Posto Médico, a praça do bairro perdeu o glamour do passado. Ao contrário dos bairros vizinhos que possuem quadras de esportes, ciclovias, pistas de skate, playground, etc.

Cultura e nível de escolaridade 

O Comari é uma colcha de retalhos sócio-econômico-cultural, é possível encontrar pessoas das mais variadas. Desde pessoas com o mínimo de instrução, um grande número de pessoas de nível médio e algumas pessoas nível superior inclusive poliglotas. 

Da mesma forma há pessoas de vários ramos profissionais: Militares, profissionais liberais, pequenos comerciantes, professores, construtores civis, enfermeiros, contadores,advogados, etc.

Ver também 
 Lista de sub-bairros de Campo Grande (Rio de Janeiro)

Sub-bairros de Campo Grande